Sant Salvador de Guardiola kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Salvador de Guardiola (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Salvador de Guardiola (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar